Мерик има више значења:
 Округ Мерик (Небраска)
 Мерик (Њујорк)